La ligne 77 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Zandvliet entre  et .

Histoire 
 : mise en service; traction vapeur.

 : électrification.

 : échange d'itinéraire avec la ligne Anvers - Lillo entre Anvers et Berendrecht Blauwhoef.

 : création d'une antenne sous l'indice 73 entre Oorderen et Kruisschans.

 : suppression de l'antenne 73.

 : suppression.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers